Варення — харчовий продукт із цілих або рівномірно нарізаних плодів і ягід, форма яких повинна зберегтись при варінні в цукровому сиропі.

Прізвище 

Варення — українське прізвище.
 Варення Микола Васильович (нар. 20 травня 1942, Каганович) — український живописець; член Спілки художників України з 1977 року.
 Варення Микола Романович (нар. 7 листопада 1917, Калинове — пом. 23 червня 2001, Івано-Франківськ) — український живописець, графік, педагог, дослідник.

Мистецтво 
 Варення з полуниць — анімаційний фільм 1929 року.

Українські прізвища